В одиночному розряді тенісного турніру Virginia Slims Nationals 1971, який проходив в рамках Серії Вірджинії Слімс 1971, Біллі Джин Кінг здобула титул, у фіналі перемігши Розмарі Казалс 4-6, 6-2, 6-3.

Основна сітка

Посилання 
 

1971